Євсей Гіндес (1872—1954) — російський і радянський лікар-педіатр, організатор охорони здоров'я, громадський і державний діяч. Доктор медичних наук. Заслужений діяч науки. Герой Праці.
 Гіндес Матітьягу (Матвій; 1894—1957) — член Української Центральної Ради, посол Ізраїлю в Уругваї.